Corredora (nàutica), aparell per mesurar la velocitat dels vaixells.
 Corredora (element mecànic), peça que es desplaça lliurement al llarg d'una guia.
 Corredora (màquina de vapor), tipus de vàlvula que fou molt usat en locomotores i màquines de vapor.
 Corredor (finances), professional que fa d'intermediari en operacions financeres.
 Persona que corre curses:
 Corredora de luge
 Corredora de tanques
 Corredora de muntanya
 Corredora de mitjana distància
 Corredora d'ultramaratons

Cronometria
Instruments de mesura
Instruments nàutics